Lombok Barat (Westlombok) ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Nusa Tenggara Barat. Mitte 2022 leben im zweitkleinsten Bezirk der Insel Lombok etwa 700.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten ist Gerung, im Zentrum des Bezirks gelegen.

Geografie 
Der Regierungsbezirk Westlombok erstreckt sich zwischen 8°24′33,82″ und 8°55′19″ s. Br. sowie zwischen 115°49′12,04″ und 116°20′15,62″ ö. L. Im Westen der Insel Lombok gelegen, grenzt er im Norden an den Regierungsbezirk Nordlombok und im Osten an den Regierungsbezirk Zentrallombok. Die übrigen Grenzen bilden im Norden die Javasee sowie im Süden der Indische Ozean. Die westliche Grenze wird dargestellt von der Lombokstraße, die von der Nachbarprovinz Bali trennt sowie das seit 1993 unabhängige Munizipium (Kota) Mataram, dass vollständig von Westlombok umschlossen ist. Zum Regierungsbezirk gehören 126 kleinere Inseln.

Verwaltungsgliederung 
Der Regierungsbezirk gliedert sich in zehn Distrikte (Kecamatan) mit 119 Dörfern (Desa) und 3 Kelurahan. Eine tiefere Unterteilung erfolgt in 861 Dusun (Weiler), 57 RW (Rukun Warga, Wohnviertel) und 3.535 RT (Rukun Tetangga, Nachbarschaften).

* Alternative Schreibweise(n) – auch für den Distrikt

Demografie 
Zur Volkszählung im September 2020 () lebten im Regierungsbezirk Lombok Barat 721.481 Menschen, davon 359.871 Frauen (49,88 %) und 361.610 Männer (50,12 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) sank der Frauenanteil um 1,20 %. Mitte 2022 waren 94,30 Prozent der Einwohner Muslime, Hindus gab es 5,22 % und Buddhisten waren mit 0,25 % vertreten. Zum Christentum bekannten sich 0,23 Prozent der Bevölkerung: 1.127 Protestanten und 514 Katholiken.
68,23 % oder 495.521 Menschen gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre), 26,88 % waren Kinder und 4,89 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren 43,68 % ledig, 50,27 % verheiratet, 2,27 % geschieden und 3,78 % verwitwet. Der HDI-Index lag 2020 bei 68,2 – knapp unterhalb des Provinzwertes von 68,25.

Weblinks 
 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Lombok Barat (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Nusa Tenggara Barat